Klausmann ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Klausmann (* 1956), deutsche Lexikografin
 Christina Klausmann (1957–2008), deutsche Historikerin und Publizistin
 Karl Heinz Klausmann (1922–vermutl. 1945 Frankreich), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus  
 Marcus Klausmann (* 1977), deutscher Mountainbikefahrer
 Rainer Klausmann (* 1949), Schweizer Kameramann
 Robert Klausmann (1896–1972), deutscher politischer Aktivist (KPD) und Résistancekämpfer
 Sigrid Klausmann (* 1955), deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin
 Urban Klausmann (* 1952), deutscher Fußballspieler